Studená può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Studená, comune del distretto di Plzeň-sever, nella regione di Plzeň
Studená, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale

Slovacchia
Studená, comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica